Visoče je ime več naselij v Sloveniji:

 Visoče, Občina Šentjur pri Celju
 Visoče, Občina Tržič

Glej tudi 
 Visoće (Hrvaška)

Naselja v Sloveniji